Villaverde (Madrid), een district in de Spaanse hoofdstad Madrid
Villaverde (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya
Villaverde del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
Villaverde (Las Palmas), een plaats op Fuerteventura

Personen
Ramón Villaverde, een Uruguayaanse voetballer

Zie ook
Villa Verde